Шернберг:

 Шернберг — посёлок в Германии, в земле Тюрингия.
 Шернберг, Робин (род. 1991) — шведский певец.